Красный Восток — хутор в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края России. Входит в состав Суздальского сельского округа.

География 
Хутор расположен в центральной части края, на северных склонах западной части Главного Кавказского хребта, вдоль долины реки Марта.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 10 марта 2004 года № 669-КЗ хутор Красный Восток вошёл в состав образованного муниципального образования город Горячий Ключ.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 82 % от 49 жителей.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте отсутствуют.

Транспорт 
Доступен хутор автомобильным транспортом. Остановка общественного транспорта «Красный Восток».

Примечания 

Населённые пункты городского округа Горячий Ключ